— японская фамилия.
 Рё Хорикава — японский сэйю.
 Император Хорикава — 73-й император Японии.
 Император Го-Хорикава — 86-й император Японии.